Merknamen
 Bucher (motorfiets), Italiaans motorfietsmerk
 Bucher (tractormerk)
 Personen
 Alice Bucher (1898-1991), Zwitserse uitgeefster
 André Bucher (atleet), Zwitsers 800-meterloper
 André Bucher (beeldhouwer), Zwitsers beeldhouwer, schilder en graficus
 Josef Bucher (1965), Oostenrijks politicus

Achternaam